Валід Соліман (нар. 1975) — єгипетський письменник.
Валід Соліман (нар. 1984) — єгипетський футболіст.

Див. також 
 Соліман